Cortes de Cuéllar puede referirse a cualquiera de las reuniones de las Cortes de Castilla que tuvieron lugar en la villa de Cuéllar:

 Cortes de Cuéllar de 1184.
 Cortes de Cuéllar de 1297.
 Cortes de Cuéllar de 1455.

Cortes de Castilla
Historia de Cuéllar